Angulaire : relatif à un angle ou secteur angulaire

 Diamètre angulaire
 Distance de diamètre angulaire
 Mil angulaire
 Distance angulaire
 Moment angulaire
 Vitesse angulaire : dérivée première, par rapport au temps, du déplacement angulaire
 Accélération angulaire : dérivée seconde, par rapport au temps, du déplacement angulaire
 Fréquence angulaire : ancienne désignation de la pulsation
 Capteur angulaire

Anatomie 
 Gyrus angulaire : un gyrus du lobule pariétal inférieur du cortex cérébral.
 Veine angulaire : veine qui, de l’angle interne de l'œil humain, vient aboutir à la veine jugulaire externe.
 Os angulaire : un os de la mâchoire inférieure (mandibule) des amphibiens et reptiles (oiseaux inclus).

Littérature 
 La Pierre angulaire : un roman de Zoé Oldenbourg

Voir aussi